Коломинские Гривы — село в Чаинском районе Томской области России. Административный центр Коломинского сельского поселения. Население  чел. () .

География 
Расположено в 40 км к востоку от районного центра — села Подгорное, в 240 км к северо-западу от областного центра — города Томска. Возле села находится исток р. Кулега 2-я, на ней сделаны два пруда.

 Климат

Село находится на территории, приравненной к районам Крайнего Севера. В селе Коломинские Гривы умеренно-холодный климат. Значительное количество осадков, даже в засушливые месяцы часто бывает дождь. По классификации климатов Кёппена — влажный континентальный климат с равномерным увлажнением и тёплым летом (индекс Dfb). Средняя температура равна −1.0 °C, среднегодовая норма осадков — 483 мм.

История 
Первые поселенцы на территории села Коломинские Гривы появились в 1924 году, в 1930—1931 годах сюда доставили первых ссыльных из Алтая. В 1931 г. в селе было организовано отделение трудового поселения МВД, создана комендатура. В том же году организованы 4 артели, а в 1932 г. все артели были объединены в артель с названием «Родина», в которую вошли 96 хозяйств. В последующий период образовались 3 колхоза: «Серп», «Родина» и «Культура». Была создана машинно-тракторная станция.

С начала 1942 года колонистов, достигших 18-летнего возраста снимали с учёта, но паспортов не выдавали, мужчин призывали в армию, шла Великая Отечественная война. 24 января 1943 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР «Об образовании сельсоветов в Нарымском округе» в составе Чаинского района был образован Коломино-Гривенской сельский Совет с центром в поселке Коломенские Гривы.

В 1950 году произошло укрупнение колхозов, в результате образовался один колхоз, который был назван колхоз имени Жданова.

20 августа 1960 г. на базе 6 колхозов (в селах Коломинские Гривы, Васильевка, Чемондаевка, Сухой Лог, Леботер, Ермиловка) и Коломинской МТС был организован совхоз «Коломинский». В 1982 г. совхоз «Коломинский» был переименован в совхоз им. 60-летия Союза ССР. Через 10 лет, в 1992 г. совхозу вновь вернули прежнее название — госхоз «Коломинский».

Население

Инфраструктура 
Школа, носит имя знатного земляка, Героя Советского Союза Александра Филипповича Мусохранова.

Администрация сельского поселения.

Улицы: Больничная, Горная, Заовражная, Зелёная, Ленина, Мира, Мусохранова, Новая, Обская, Овражная, Предовражная, Рабочая, Сибирская, Советская, Совхозная. Переулок Парковый.

Транспорт 
Подъездная дорога на Северный широтный коридор.

Примечания 

Населённые пункты Чаинского района